«Фантастическое путешествие» () — фильм производства США 1966 года, снятый режиссёром Ричардом Флейшером в жанре фантастики. В 1966 году фильм был номинирован на премию Оскар в пяти категориях и выиграл в двух (лучшая работа художника-постановщика, лучшие специальные эффекты). В 1966 году вышла новеллизация фильма, одноимённый роман Айзека Азимова. Хотя так получилось, что фильм вышел позже книги, она написана именно по сценарию картины.

Сюжет 
Пожилой известный учёный, работающий на военных, попадает в аварию, и его жизнь находится в опасности. Спасти его может только хирургическое вмешательство. Но обычная операция на мозге вряд ли приведёт к какому-то положительному результату. И потому специальная подводная лодка с экипажем из врачей-учёных уменьшается до микроскопических размеров и шприцем впрыскивается в артерию. Ведь как раз на минимизации живых и неживых объектов и специализируется данная лаборатория. Задача экспедиции — сделать всё возможное для ликвидации тромба в мозгу пациента. Время фантастического рейса строго ограничено, счёт идёт на минуты. Через 60 минут минимизированные хирурги примут свой прежний вид и если не успеют покинуть тело — убьют своего пациента. Дело осложняется вмешательством преступников.

В ролях 
 Стивен Бойд — Грант
 Ракель Уэлч — Кора
 Эдмонд О’Брайен — генерал Картер
 Артур О’Коннелл — полковник Дональд Рейд
 Дональд Плезенс — доктор Майклс
 Уильям Редфилд — капитан Билл Оуэнс
 Артур Кеннеди — доктор Дюваль
 Джеймс Бролин — техник
 Жан Дель Вал — Жан Бене
 Барри Коу — техник
 Шелби Грант — медсестра

Ремейк 
Гильермо Дель Торо ведет переговоры со студиями 20th Century Fox и Lightstorm Entertainment о постановке римейка популярного в прошлом фильма «Фантастическое путешествие». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Продюсером проекта, попытки запустить который в производство предпринимались в течение нескольких лет, будут Джеймс Кэмерон и Джон Ландау, а сценарий подготовит Дэвид С. Гойер, с которым Дель Торо работал над «Блэйдом 2».

Влияние 
В 1966 году вышла новеллизация фильма,  Айзека Азимова. В 1984 и 1991 годах были выпущены одноимённые компьютерные игры по мотивам фильма.

См. также 
 Необыкновенная схватка (Wonder Beat Scramble)
 Внутреннее пространство (фильм)

Примечания

Ссылки 

 Обзор и критика фильма

Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы 1966 года
Фильмы Ричарда Флейшера
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1966 года
Научно-фантастические фильмы 1960-х годов